Половцево — Название населённых пунктов в России:

 Половцево — посёлок в Новохопёрском районе Воронежской области.
 Половцево — станция в Новохопёрском районе Воронежской области.

См. также 
 Половцев
 Половцы